St Philip's ou St Philips peut faire référence à :

Toponymes

St Philip's (Terre-Neuve-et-Labrador)
 St Philips No 301 en Saskatchewan

Autres 
 St. Philip's School en Angleterre
 Église anglicane St. Philip's en Nouvelle-Zélande
 Ruines de l'église St. Philips, site historique en Caroline du Nord

Voir aussi 
 
 
 
 
Homonymie de toponyme